Че́сли (, реже ) — англоязычные топоним, а также фамилия и личное имя.

Топоним 
  — городок в графстве Брус канадской провинции Онтарио.

Фамилия

Личное имя 
 Мужское ()
 Боунстелл, Чесли (1888—1986) — американский художник, дизайнер и иллюстратор
 Салленбергер, Чесли (род. 1951) — американский лётчик, председатель Международной ассоциации пилотов гражданских авиалиний.
 Женское ()
 Крист, Чесли (род. 1991) — Мисс США 2019.